Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet w sezonie 2021/2022 zainaugurowane zostały 30 grudnia 2021 roku. Składały się one z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 12. kolejce fazy zasadniczej Serie A1.

Półfinały i finał rozegrane zostały w dniach 5-6 stycznia 2022 roku w PalaLottomatica w Rzymie.

Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały 

 Z powodu wykrycia zakażeń koronawirusem w drużynie Reale Mutua Fenera Chieri mecz półfinałowy Pucharu Włoch nie został rozegrany, a klub Igor Gorgonzola Novara automatycznie awansował do finału

Finał

Przypisy 

2022 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet
2022 we Włoszech